Меобе́к () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 135 км на юг от Орлеана, 23 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 366 человек (2007).

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini